Александар Инджич (, род. 24 августа 1995, Белград) — сербский шахматист, гроссмейстер (2013).

Чемпион Сербии 2014 и 2018 гг. Серебряный призёр чемпионатов Сербии 2013 и 2015 гг. (в 2015 г. по дополнительным показателям уступил титул Д. Античу).

В составе сборной Сербии участник шахматной олимпиады 2016 г., командных чемпионатов Европы 2013, 2017 и 2019 гг.

Победитель открытого чемпионата Португалии 2018 г. (обошел по дополнительным показателям А. А. Демченко).

Участник юниорского чемпионата мира 2012 г.

Участник личных чемпионатов Европы.

Участник чемпионатов мира по блицу и рапиду 2018 и 2019 гг.

С января 2019 г. имеет наивысший рейтинг среди сербских шахматистов.

Отец и тренер — международный мастер Д. Инджич.

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Выступления Александара Инджича на шахматных олимпиадах
 Выступления Александара Инджича на командных чемпионатах Европы
 Выступления Александара Инджича в клубных кубках Европы

Шахматисты Сербии
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад
Участники командных чемпионатов Европы по шахматам
Родившиеся в Белграде